Ассигна́ция (от  — назначение):

 Ассигнация — поручение, которое одно лицо — ассигнант, дает другому — ассигнатарию, получить от третьего — ассигната определенную ценность.
 Ассигнация — разновидность ценных бумаг и/или денежных знаков (см. Боны (финансы)).
 Ассигнации (ассигнаты) — бумажные деньги периода Великой французской революции.
 Ассигнационный рубль — первые бумажные деньги России.

Примечания